Muhoberac ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Muhoberac (* 1965), US-amerikanischer Musiker
 Larry Muhoberac (1937–2016), US-amerikanischer Pianist 
 Parrish Muhoberac (* 1977), US-amerikanischer Musiker